Klimovo je název mnoha sídel v Ruské federaci, mezi nimi se jedná o:

 Klimovo (Brjanská oblast) – sídlo městského typu v Brjanské oblasti
 Klimovo (Lipecká oblast) – vesnice v Lipecké oblasti

Také se jedná o ruský název sídel v sousedních státech:

 Klimove (Krym) – vesnice v autonomní Krymské republice na Ukrajině
 Klimove (Poltavská oblast) – vesnice v Poltavské oblasti na Ukrajině